Sforzando (muziekterm), een muziekterm met betrekking tot dynamiek
 Sforzando (harmonieorkest)